Frank B. Zoltowski (ur. 1957) – australijski astronom amator, prowadzący działalność ze swojego domu w miejscowości Woomera.

Od 1997 do 2003 roku odkrył 229 planetoid. W 1998 roku odznaczony został nagrodą Gene Shoemaker NEO Grant.

W uznaniu jego zasług jedną z planetoid nazwano (18292) Zoltowski.

Przypisy 

Australijscy astronomowie XX wieku
Australijscy astronomowie XXI wieku
Australijscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1957